Рекена-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 13,18 км². Население — 28 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Покровителями города считаются святой Мигель Арканхель и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página del Ayuntamiento
 
 
 
 
 
 Proyecto Avutarda

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии